

Зобніна — присілок, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Зобніна — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область